Bacho Kiro est un nom propre bulgare qui réfère à :
 , un initiateur de la Renaissance nationale bulgare ;
 Grotte de Bacho Kiro, grotte touristique bulgare, nommée d'après le personnage précédent.